Cagigal de la Vega es un apellido que hace referencia a dos personajes ilustres de la localidad cántabra de Hoz de Anero:

 Fernando Cagigal de la Vega, dramaturgo y poeta.
 Francisco Antonio Cagigal de la Vega, militar.